

Toponyme  
 Chambois est une commune nouvelle française, située dans le département de l'Eure.
 Chambois est une ancienne commune française, située dans le département de l'Orne.

Patronyme 
 Jean-Henri Chambois, acteur français (1907-1997).

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France